Ascione ist der Familienname folgender Personen:

 Aniello Ascione (aktiv ca. 1670 bis 1708), italienischer Stilllebenmaler
 Joe Ascione (1961–2016), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Thierry Ascione (* 1981), französischer Tennisspieler